Hirano bezeichnet:

 Hirano-ku (Osaka), einen Stadtbezirk (ku) der japanischen Stadt Osaka
 Hirano (Ehime), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Ehime (eingemeindet nach Ōzu)
 Hirano (Saitama), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Saitama (eingemeindet nach Hasuda)
 Hirano (Adachi), einen Stadtteil des Tokioter Bezirks Adachi
 Hirano (Kōtō), einen Stadtteil des Tokioter Bezirks Kōtō

Hirano ist der Familienname folgender Personen:

 Aya Hirano (* 1987), japanische Synchronsprecherin (Seiyū) und J-Pop-Sängerin
 Ayumu Hirano (* 1998), japanischer Snowboarder
 Fumi Hirano (* 1955), japanische Synchronsprecherin (Seiyū) und J-Pop-Sängerin
 Hirofumi Hirano (* 1949), japanischer Politiker
 Irene Hirano (* 1948), Präsidentin des U.S.-Japan Council
 Kai Hirano (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Kaishu Hirano (* 2002), japanischer Snowboarder
 Keiichirō Hirano (* 1975), japanischer Schriftsteller
 Hirano Ken (1907–1978), japanischer Schriftsteller
 Kiyoshi Hirano (1929–2002), japanischer Politiker
 Kōta Hirano (* 1973), japanischer Manga-Zeichner
 Hirano Kuniomi (1828–1864), japanischer prokaiserlicher Aktivist
 Miu Hirano (* 2000), japanische Tischtennisspielerin
 Mutsuo Hirano (* 1952), japanischer Künstler
 Hirano Rikizō (1898–1981), japanischer Politiker
 Ruka Hirano (* 2002), japanischer Snowboarder
 Hirano Saburō (1912–1994), japanischer Politiker
 Sadao Hirano (* 1935), japanischer Politiker
 Sayaka Hirano (* 1985), japanische Tischtennisspielerin
 Takashi Hirano (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Tatsuo Hirano (* 1954), japanischer Politiker
 Toshiki Hirano (* 1956), japanischer Animeregisseur, Animezeichner und Charakter-Designer
 Toshio Hirano (* 1947), japanischer Immunologe
 Yasushi Hirano (* 1977), japanischer Opernsänger der Stimmlage Bassbariton
 Yoshihisa Hirano (* 1984), japanischer Baseballspieler
 Hirano Yoshitarō (1897–1980), japanischer Marxist
 Yozo Hirano (* 1985), japanischer Filmproduzent und Weltraumtourist
 Yūichi Hirano (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Yūshirō Hirano (* 1995), japanischer Eishockeyspieler